Belga peut désigner :

Belgique 
 Belga, une agence de presse belge fondée en 1921.
 Belga, une unité monétaire belge introduite en 1926 et utilisée en Belgique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et valant 5 francs belges.
 Belga, une marque de cigarettes belges
 Café Belga, situé à Ixelles dans l'immeuble de l'ancienne Maison de la Radio, place Eugène Flagey
 Belga Rise, un constructeur automobile belge.

Autres 
 Belga, une commune rurale du Burkina Faso
 Bëlga, un groupe de musique hongrois.